Municipio de Mazeppa puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mazeppa (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wabasha.
 Municipio de Mazeppa (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.